Търсенето може да се отнася до:

 Парижки договор (1783)
 Парижки мирен договор (1856)
 Парижка мирна конференция (1919)
 Парижки мирен договор (1947)